Miss You hace referencia a varios artículos:

Música 
Miss You, canción del grupo The Rolling Stone.
Miss You, canción de Louis Tomlinson.
Miss You, canción de Jérémie Makiese.
Miss You Love, canción de la banda Silverchair.
Miss You Most (At Christmas Time), álbum de Mariah Carey.

Películas 
Miss You Already, película de comedia británica.